Transversal(e) est un adjectif ou un substantif utilisé notamment en sciences (mathématiques, physique, anatomie,…). Il s'oppose au mot longitudinal.

 En gestion de projet : programme transversal  
 En anatomie : muscle transversal du nez
 En mathématiques :
 en algèbre linéaire, transversalité
 dans la théorie des graphes, arête transversale ou transversal (aussi appelé couverture par sommets)
 en théorie des groupes : transversale d'un sous-groupe
 en géométrie, une transversale est une ligne traversant un système d'autres lignes. La théorie des transversales étudie les propriétés géométriques de ces intersections
 En physique : onde transversale
 En enseignement, les enseignements transversaux sont ceux qui portent sur plusieurs disciplines ou spécialités. Par exemple la filière STI2D (France) comporte un tronc commun d'enseignements transversaux dans lequel sont vus des notions des 4 spécialités de cette filière.

Une transversale est une jonction routière ou ferroviaire entre deux axes principaux, par ex. Transversale Alpes Auvergne Atlantique.

Voir aussi 
 Transversal, magazine tout public d'information sur le VIH/sida édité par l'association Sidaction
 Le Transversal, restaurant du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne